Conway es un apellido anglosajón que puede hacer referencia a:

Personas 
Anne Conway (1631 – 1679), filósofa inglesa;
Conway MacMillan (1867 - 1929), botánico estadounidense;
Gerry Conway (1947), miembro de la banda de rock británica Jethro Tull;
Hugh Conway, seudónimo de Frederick John Fargus (1847 - 1885), novelista británico;
John Horton Conway (1937–2020), matemático británico;
Lynn Conway (1938), informática estadounidense;
Mike Conway (1983), piloto de automovilismo británico;
Simon Conway Morris (1951), paleontólogo británico.

Lugares 
 En Australia:
 El Parque Nacional Conway, en el estado de Queensland.

 En Estados Unidos:
Condado de Conway, condado en Arkansas;
Conway (Arkansas), ciudad en el condado de Faulkner, Arkansas;
Conway (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Northampton, Carolina del Norte;
Conway (Carolina del Sur), ciudad del condado de Horry en Carolina del Sur;
Conway (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Walsh, Dakota del Norte;
Conway (Florida), lugar designado por el censo en el condado de Orange, Florida;
Conway (Iowa), pueblo en el condado de Taylor, Iowa;
Municipio de Conway (condado de Sumner, Kansas);
Conway (Massachusetts), pueblo en el condado de Franklin, Massachusetts;
Municipio de Conway (condado de Livingston, Míchigan), municipio;
Conway (Míchigan), lugar designado por el censo del condado de Emmet en Míchigan;
Conway (Misuri), localidad en el condado de Laclede, Misuri;
Conway (Nuevo Hampshire), pueblo  en el condado de Carroll, Nuevo Hampshire;
Conway (condado de Carroll, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo en el condado de Carroll, Nuevo Hampshire;
Conway (Pensilvania), borough en el condado de Beaver, Pensilvania;
Conway (Washington),  lugar designado por el censo en el condado de Skagit, Washington.

 En el Reino Unido:
Conwy, localidad en el condado de Conwy, Gales, que en algunos mapas antiguos aparece como Conway.